

Transport en commun 
 La ligne rose est une ligne du métro de Chicago.
 La ligne rose du métro de Shanghai est la ligne 13.
 La ligne rose du métro de Barcelone est la ligne 8.
 La ligne rose est une future ligne du métro de Montréal.

Voir aussi